Inno – composizione poetica, in genere abbinata alla musica, di forma strofica e di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso
 Inno – nella liturgia cristiana, composizione musicale destinata al canto a lode di Dio e dei santi
 Inno - gruppo musicale jazz di Bologna
 Inno – album di Gianna Nannini del 2013
 Inno – singolo di Gianna Nannini del 2013
 Inno nazionale – composizione musicale a carattere patriottico adottata da uno Stato come simbolo
 Inno – località del comune italiano di Lastra a Signa